L'Indice di progresso sociale misura la capacità di una nazione di soddisfare i cittadini in ambito sociale e ambientale data da cinquantaquattro indicatori in area di necessità basilari, di benessere, e opportunità di progresso. L'indice è pubblicato da Social Progress Imperative, e ideato da Amartya Sen, Douglass North e Joseph Stiglitz. L'indice mette in secondo piano l'aspetto economico.

L'indice definisce il progresso sociale: the capacity of a society to meet the basic human needs of its citizens, establish the building blocks that allow citizens and communities to enhance and sustain the quality of their lives, and create the conditions for all individuals to reach their full potential.

Introduzione e metodologia 
L'indice combina tre dimensioni:
 Bisogno;
 Benessere;
 Opportunità economiche.

Ogni dimensione include quattro componenti, composte a sua volta da tre, cinque indicatori. Gli indicatori sono selezionati per la metodologia usata da organizzazioni di livello mondiale.

Due sono le caratteristiche chiave dellIndice di progresso sociale:
 l'esclusione delle variabili economiche;
 l'uso di rilevazioni in uscita piuttosto che in ingresso.

Social Progress Imperative valuta centinaia di indicatori per l'''Indice di progresso sociale, ingaggiando ricercatori del MIT per determinare quali parametri siano più adatti a disegnare la condizione di una nazione.

Storia
Nel 2010, un gruppo di leader politici decise di creare un indice per misurare l'indice di sviluppo di una nazione. Fondato dai docenti Michael Porter della Harvard Business School e Scott Stern del Massachusetts Institute of Technology, il Social Progress Imperative lanciarono una versione beta dellIndice di progresso sociale per 50 paesi nel 2013.
 
Il lavoro fu influenzato dall'opera di Amartya Sen e dal report Mismeasuring Our Lives della Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. L'''Indice di progresso sociale fu rilasciato nel 2014 per 133 nazioni.

Il giorno 11 luglio 2013, il presidente del Social Progress Imperative alla Harvard Business School, Michael Porter, indirizzò alle Nazioni Unite 6th Ministerial Forum for Development l'indice Social Progress Index.

La metodologia dell'Indice di progresso sociale è usata anche per aree piccole come ad esempio l'Amazzonia. Altri progetti includono l'Indice di progresso sociale per la Municipalità di Guatemala City.
 
La Commissione Europea, con il Social Progress Imperative ha creato l'Indice di progresso sociale UE, pubblicato nell'ottobre 2016.

Indice di progresso sociale

2017

Prime 10 (2017):

Ultime 10 (2017):

2015

Note

Voci correlate
 Felicità interna lorda
 Disability-adjusted life year
 EU Social Progress Index
 Genuine Progress Indicator
 Prodotto interno lordo
 Indice di sviluppo umano
 PROUT
 Legatum Prosperity Index
 Postmaterialismo
 Psicometria
 World Values Survey

Collegamenti esterni
 

Sociologia
Economia